Blanco y Negro, revista il·lustrada històrica d'Espanya
 Blanc i negre (del seu nom en castellà Blanco Y Negro), tècnica fotogràfica basada en l'absència de color
 BYN també és el codi ISO 4217 del ruble bielorús, moneda oficial de Bielorússia
 byn també és el codi ISO 639-3 del bilin, llengua parlada a Eritrea